Община Голубац () е административна единица Сърбия, Браничевски окръг. Заема площ от 367 км2. Административен център е град Голубац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Голубац възлиза на 8331 души. Гъстотата е 22,7 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 24 населени места.
 1 град: Голубац
 23 села:

Бележки 

Община Голубац